Kościałkowski ist der Familienname folgender Personen:

 Marian Zyndram-Kościałkowski (1892–1946), polnischer Politiker und Ministerpräsident
 Stanisław Kościałkowski (1881–1960), polnischer Lehrer, Historiker und Hochschullehrer